

Хелмце — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хелмце — село в гміні Ковеси Скерневицького повіту Лодзинського воєводства
 Хелмце — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Хелмце — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства